Majutsaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Majutsaari (ö, lat 61,45, long 25,57), Päijänne-Tavastland, Lahtis, 
 Majutsaari (ö, lat 61,47, long 25,68), Päijänne-Tavastland, Lahtis, 

Robotskapade Finlandförgreningar